Podgrad (Gornja Radgona), een plaats in de Sloveense gemeente Gornja Radgona
 Podgrad (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica
 Podgrad (Ljubljana), een plaats in de Sloveense gemeente Ljubljana
 Podgrad (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto
 Podgrad (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur